Матчи предварительного раунда группы A чемпионата Европы по баскетболу 2011 прошли в Паневежисе на Цидо-Арене с 31 августа по 5 сентября 2011 года. Сборные, занявшие первые три места, вышли в основной (второй) раунд в группу E.

Турнирная таблица

Результаты встреч

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Четвертый тур

Пятый тур

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2011. Группа B
 Чемпионат Европы по баскетболу 2011. Группа C
 Чемпионат Европы по баскетболу 2011. Группа D

Ссылки 
 Официальный сайт
 По, Попс и другие. Наш эксперт Владимир Гомельский представляет участников Евробаскета-2011
 Евробаскет-2011. Группа А. Визитная карточка